ECMI peut faire référence à : 
 European Consortium for Mathematics in Industry, une organisation professionnelle et savante en mathématiques industrielles.
 European Capital Markets Institute.
 .
 , personnage de la mythologie grecque.
 ECMIS: computational approach for the identification of hotspots at protein-protein interfaces.